Enström ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Fredrik Enström (1875–1948), schwedischer Ingenieur
 Jessica Enström (* 1977), schwedische Handballspielerin 
 Karin Enström (* 1966), schwedische Politikerin
 Marcus Enström (* 1987), schwedischer Handballspieler
 Tobias Enström (* 1984), schwedischer Eishockeyspieler